

Sigle 
AMM peut faire référence à :
 Association médicale missionnaire ;
 Autorisation de mise sur le marché, une homologation que doit obtenir un médicament pour pouvoir être commercialisé ;
 Agent mouillant moussant, aussi appelé émulseur ;
 Archipel mégalopolitain mondial ou archipel métropolitain mondial ;
 Association médicale mondiale ;
 Accompagnateur en moyenne montagne ;
 Aide à la mobilité motorisée (au Québec) ;
 Advanced Meter Management, les compteurs communicants.

Code 
AMM est un code, qui peut signifier :
 * , à Amman en .

Autre 
AMM peut aussi signifier :
 AMM, un groupe britannique de musique improvisée.